Sohncke ist der Familienname folgender Personen:

 Leonhard Sohncke (1842–1897), deutscher Mathematiker und Physiker
 Ludwig Adolf Sohncke (1807–1853), deutscher Mathematiker